Орокто́й — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Куюсское сельское поселение.

География 
Село расположено в долине реки Ороктой (левый приток Катуни), к югу от Горно-Алтайска.

Вблизи села расположено Ороктойское месторождение мрамора.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района